Ремез:
 Ремез (Remiz) — рід птахів ряду горобцеподібних. Типовий вид — Ремез звичайний (Remiz pendulinus).

Персоналії 
 Ремез Євген Якович (1896–1975) — математик, член-кореспондент АН УРСР.
 Ремез Леонід Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
 Ремез Олекса — український актор.

Див. також 
 Реміз
Прізвища